«Пло́ща Перемо́ги» — проєктована станція Центрально-Заводської лінії Дніпровського метрополітену. Інша проєктна назва станції — «Космічна».

Розташування 
Станція буде розташовуватися після станції «Мандриківська», що теж проєктується, на місці злиття Космічної з проспектом Героїв та набережної - на площі Перемоги, обабіч котрої розташовані 3-й та 4-й мікрорайони житлового масиву «Перемога».

Через тривалі дискусії щодо трасування лінії після «Історичного музею», попередньою станцією може бути й «Лоцманська». Якщо оберуть варіант із розгалуженням лінії, один із напрямків (через станцію «Лоцманська») буде мати обмежений рух; натомість на іншому напрямку (через станції «Дніпро» та «Мандриківська») рух буде звичайним. Розгалужені напрямки будуть сходитися на станції «Площа Перемоги».

Перспективи 
Передбачається, що після цієї станції лінія прямуватиме вздовж набережної до бульвару Слави, де поверне убік житлових масивів Сокіл та Тополя.

Див. також 
 Список станцій Дніпровського метрополітену

Примітки 

Станції Дніпровського метрополітену, які заплановано або будуються
Транспорт Мандриківки